Pirjol oder Pîrjol ist der Familienname von:

 Cristian Pirjol (* 1982), deutsch-rumänischer Kameramann
 Teodor Pîrjol (* 1957), rumänischer Boxer